La  blindée (en russe : 5-я танковая армия, parfois traduit «  de tanks ») est une grande unité de l'Armée rouge lors de la Grande Guerre patriotique (la Seconde Guerre mondiale). Cette armée est créée en , pour être dissoute en  ; le nom est repris ensuite par la  blindée de la Garde.

Première formation 

la  armée blindée est formée une première fois le  dans le district militaire de Moscou par ordre de la directive du , pour servir de réserve à la Stavka.

Elle était composée des  et , de la  d'infanterie et de la  blindée indépendante. Début de juillet elle est renforcée par le  blindé.

Selon la doctrine militaire des opérations en profondeur prônée par l'Armée rouge (théorisée par Triandafillov et Toukhatchevski), une armée blindée (Танковая армия, abrégée en TA) est destinée à être engagée après une percée effectuée par une autre armée combinée (composée d'infanterie largement soutenue par des divisions d'artillerie et des brigades de tanks d'accompagnement) ; le rôle de l'armée blindée étaient de servir d'« échelon de frappe opérative » en s'enfonçant le plus loin possible en territoire adverse (jusqu'à 150 à ), si possible ses corps d'armée avançant en parallèle, pour déstructurer tout le système ennemi. Les deux ( et  dès mai-) puis six armées blindées furent les fers de lance des principales offensives soviétiques de la seconde partie de la Grande Guerre patriotique.

Son commandant fut le major-général Alexandre Ilitch Lizioukov (du  jusqu'au ).

Voronej 
Le , l'armée est rattachée au front de Briansk : les services de renseignement soviétique ont repéré une concentration allemande à l'est de Koursk, identifiée par la Stavka comme la préparation d'une vaste offensive menaçant Moscou. Le , l'aviation et l'artillerie allemande frappent, puis la  blindée d'Hermann Hoth perce le front, fonçant plein est, vers le Don. La  blindée est alors, avec les  et , plus au nord, autour de Ielets, sur la route de Moscou. Le 28 au soir, la Stavka ordonne le renforcement du front de Briansk avec les ,  et . La nuit du 3 au , les forces allemandes atteignent le Don. Staline ordonne alors la formation du front de Voronej pour tenir les environs de la ville, tout en préparant la contre-offensive blindée soviétique qui doit partir du nord vers Zemliansk, sur le flanc allemand.

La contre-offensive soviétique démarre le  (« opération Voronej-Vorochilovgrad »), mais en ordre dispersé et non-coordonné : sous un ciel dominé par les Stukas du  von Richthofen et sur une steppe bien dégagée pour le tir des antichars (PaK 38 et PaK 40), les unités de chars de Lizioukov se font toutes étriller avant d'arriver au contact. L'attaque est relancée le 6 avec le  de Rotmistrov, le 7 avec le  et le 10 avec le , sans de meilleurs résultats, les chars allemands PzKpfW IV se mêlant au tir aux pigeons. La  blindée ayant perdu la majorité de ses effectifs sans atteindre ses objectifs, Lizioukov est rétrogradé le  comme commandant du . Il meurt finalement au combat dans son char KV-1 le .

Ayant eu la majorité de ses chars détruits lors des combats, l'armée est dissoute le , en application de la directive 170511 du commandement suprême datée du . Son état-major est versé dans les réserves de la Stavka alors que les restes de ses troupes sont transférées vers d'autres unités des fronts de Briansk et de Voronej.

Seconde formation 
La  blindée est recrée le  sur la base de la directive du , à partir des réserves de la Stavka.

Elle se composait des ,  et , de la  d'infanterie et quelques unités autonomes.

Commandants :
 major-général Pavel Semionovitch Rybalko (juillet - ) ;
 major-général Prokofi Logvinovitch Romanenko ( - ) ;
 lieutenant-général Markian Popov ( - ) ;
 major-général (lieutenant-général à partir de )  (janvier - ).

Uranus 

Le , la  blindée reconstituées est affectée comme réserve au front de Briansk ; le  elle est transférée au front du Sud-Ouest et déployée dans le tête de pont de Serafimovitch sur le Don pour participer à la contre-offensive soviétique en préparation dans le cadre de la bataille de Stalingrad. Elle doit servir de fer de lance de la pince nord de l'opération Uranus, d'où son renforcement : elle comprend non seulement deux corps blindés (les  et ), mais aussi le  de cavalerie et six divisions de fusiliers (les ,  et  de la Garde, ainsi que les ,  et ) dont plusieurs transportées sur camions.

Le  au matin, sous un brouillard givrant, le front du Sud-Ouest attaque sur  de large à partir de la tête de pont de Serafimovitch : l'artillerie prépare le terrain pendant , puis l'infanterie d'assaut et ses chars d'accompagnement percent un trou de  de large à travers les premières lignes de la  roumaine. Les corps d'exploitation sont ensuite introduits dans la brèche, franchissant dans la foulée la seconde ligne roumaine (peu étoffée) et foncent en parallèle plein sud puis sud-est, faisant  dès le premier jour : le  de cavalerie atteint la Tchir à Tchernikovskaïa le 21 et Osinovski ; le  blindé va jusqu'à Sourovikino sur la Tchir puis Rijkov sur le Don ; et le  blindé prend successivement Dobrinka et Ostrov le 21, puis le pont de Kalatch-sur-le-Don le 22 au petit matin (après avoir franchi ), flanc-gardée par le  blindé (de la ).

À l'est de Kalatch, les blindés de la  blindée font leur jonction le 23 avec le  (de la  du front de Stalingrad), encerclant la  allemande dans la poche de Stalingrad. Les six divisions de fusiliers attachées à la  blindée se repositionnent défensivement face au sud-ouest, le long du Tchir, pour empêcher les secours d'arriver, laissant la réduction de la poche aux front du Don (côtés ouest et nord) et de Stalingrad (côtés est et sud).

Petit Saturne 
Le , l'infanterie de la  blindée repart à l'attaque, cette fois-ci sur la Tchir, entre Sourovikino et la confluence avec le Don, avec pour objectif Morozovsk et , pour démarrer l'opération Saturne. Si la  d'infanterie allemande tient sur ses positions, la  de la Luftwaffe plus en amont lâche pied le  : le front du Sud-Ouest envoie alors le  soviétique dans la brèche, mais Hoth réplique en contre-attaquant avec la  de Panzer, ce qui reste de la  d'infanterie et un bon soutien aérien, repoussant les Soviétiques. Le 11, nouvelle tentative avec engagement du , dont les Matilda et Valentine (de construction britannique, apportés par le prêt-bail) se font tailler en pièces par les PaK et Panzer IV de la . Puis c'est la  qui franche en aval, enfoncée par la  de cavalerie de la Garde, mais cette dernière est elle aussi arrêtée par la .

La résistance allemande entraîne la transformation de l'opération Saturne en une offensive plus modeste, « petit Saturne » (Malii Saturn), dont la  blindée, bloquée sur la Tchir, est désormais exclue.

Donbass 

En janvier-, elle participe à la reconquête du Donbass, ses troupes prennent part à la libération des villes Morozovsk (),  (), Kamensk-Chakhtinski (), Krasny Souline (). Fin février elle atteint le Mious et passe sur la défensive.

l'armée est dissoute le , son état-major servant de base à la formation de la  du front du Sud-Ouest. Dans le même temps, la  blindée de la Garde est mise sur pied.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Articles connexes 
 Corps blindé
 Corps mécanisé
 Histoire militaire de l'Union soviétique

Unité militaire soviétique
Armée soviétique de la Seconde Guerre mondiale
Unité ou formation militaire créée en 1942
Unité ou formation militaire dissoute en 1943
Unité blindée